FSGC steht für:
 Brüder vom hl. Joseph Benedikt Cottolengo, Ordenskürzel der Bruderschaft päpstlichen Rechts in der römisch-katholischen Kirche
 Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, der Fußballverband von San Marino

FSGC